Vier Freiheiten bezeichnet: 

 die von Franklin D. Roosevelt formulierten Four Freedoms
 die vier Freiheiten der EU, siehe Europäischer Binnenmarkt#Die vier Grundfreiheiten
 Die Freiheiten eines Lizenzempfängers von freier Software, siehe Freie Software#Die vier Freiheiten